Radiance (fragrância)
Classe Radiance
MS Radiance of the Seas

Desambiguação